Alphonsus D'Souza (1939-2016), prêtre jésuite indien, évêque de Raiganj ;
 Dinesh D'Souza (1961-), politologue américain originaire indienne ;
 Genelia D'Souza (1987-), actrice indienne ;
 Jérôme D'Souza (1897-1977), prêtre jésuite indien ;
 Melvyn D'Souza, arbitre indien de football ;
 Neville D’Souza (1932-1980), joueur indien de football.